Альфред Калныньш:
 Калныньш, Алфредс (1879—1951) — латвийский и советский композитор, отец Яниса Калныньша.
 Калнинь, Альфред Юрьевич (1897—1967) — латышский стрелок, позднее советский военный деятель, генерал-майор.